Kamina kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Kamina (territorium), territorium i Haut-Lomami, 
 Kamina, ort i Haut-Lomami,

Papua Nya Guinea 

 Kamina (flygplats), Gulf, 

Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar